Dans la série télévisée Stargate SG-1, les vaisseaux fictifs de la classe Ha'tak sont les principaux vaisseaux de combat Goa'uld. Ce type de vaisseau fut rencontré pour la première fois lors d'une attaque non autorisée de SG-1.

Caractéristiques générales 
Ha'tak est le nom général pour une classe de vaisseaux Goa'uld, il en existe de plusieurs types. Le type le plus commun est composé d'une superstructure avec un grand tétraèdre doré au centre du vaisseau. La superstructure est l'endroit où les principales fonctions sont installées, avec le pont (pel'tak), les canons à plasma et le hangar où les Tel'tak peuvent stationner. Capable de se déplacer à une vitesse de loin supérieure à celle de la lumière, il peut posséder sa propre Porte des étoiles et une sphère de communication. Avec des divisions entières de Jaffa et des ports d’attaches remplis de Planeurs de la Mort,  ce vaisseau représente une menace à prendre en compte.

Informations techniques

Technologie défensive 
Le vaisseau standard Ha'tak est protégé par de puissants boucliers. Les boucliers peuvent être activés pour défendre la proue ou la poupe, en fonction de l'endroit attaqué. Ils peuvent aussi être activés simultanément en cas d'assaut massif par une escadre d'ennemis. Les boucliers peuvent repousser les tirs de quasiment n'importe quel type d'arme. Les bombes nucléaires d'une gigatonne (tête nucléaire améliorée au naquadah) n'ont pas été capables de percer les boucliers des Ha'tak de la flotte qu'Apophis avait envoyée pour attaquer la Terre. Cependant, bien que ces boucliers soient puissants, ils ne peuvent pas arrêter un tir d'arme lourde Ori contrairement aux boucliers Asgards. Certains Ha'tak de Sokar puis d'Apophis possèdent la capacité de se rendre invisibles.

Technologie offensive 
Pour lancer des attaques sur diverses cibles, qu'elles soient des vaisseaux ennemis ou bien des cibles sur la surface de la planète, la classe Ha'tak est équipée de  à plasma, similaires aux lances goa'uld mais en taille et en puissance bien supérieure, disposés à des endroits stratégiques du vaisseau. Ces canons peuvent infliger des dommages équivalents à  de TNT. Une arme de plus longue portée est située au centre du vaisseau. Le ha'tak transporte également de nombreux escadrons de planeurs de la mort ( selon les circonstances).

Propulsion, voyage et atterrissage 
Lorsque Teal'c était encore primat d'Apophis, la classe standard de Ha'tak était capable de voyager à dix fois la vitesse de la lumière (), soit  de kilomètres par seconde. Il semblerait qu'actuellement la vitesse d'un vaisseau de classe Ha'tak avoisine les  la vitesse de la lumière ( de km/s).

Ils réalisent cet exploit en utilisant l'hyperespace. Les Ha'tak peuvent téléporter les troupes au sol grâce à des anneaux de transport, mais peuvent également atterrir sur des constructions pyramidales ou des terrains plats.

Histoire 
La première rencontre de la Tau'ri avec un vaisseau de classe Ha'tak eut lieu lorsque SG-1 tenta d'empêcher une attaque d'Apophis contre la Terre, attaque lancé en représailles de la mort de Râ. Cette attaque était composée de deux vaisseaux, l'un commandé par Apohis en personne, l'autre par son fils Klorel. SG-1 débarqua dans le Ha'tak de Klorel par la Porte des Étoiles, et entrepris de miner le vaisseau; peu après ils sabotèrent celui d'Apophis, désactivant ses boucliers et le plaçant sur une trajectoire de collision avec le Ha'tak miné. L'explosion du Ha'tak de Klorel entraina par conséquent celle du vaisseau d'Apophis, bien que les deux Goa'uld s'en sortirent.

Par la suite, la Tau'ri rencontra assez régulièrement ces vaisseaux amiraux dans leur lutte contre les Goa'ulds, la plupart des Grands Maîtres Goa'uld possédant un ou plusieurs vaisseaux de ce type. À noter que deux Ha'tak de Heru'ur à la poursuite de Klorel furent pulvérisés par les canon ioniques Tollans et qu'un vaisseau d'Apophis venu récupérer le Goa'uld subit le même sort.

Au cours des conflits entre Grands Maîtres Goa'ulds, il n'était pas rare de voir ces vaisseaux changer de main au gré des victoires ou des défaites de l'un d'entre eux. Ainsi, Apophis récupéra la flotte de Sokar quand Netu fut pulvérisée, désintégrant le Grand Maître et son vaisseau par la même occasion; de même, il récupéra la flotte de son neveu Héru'ur après l'avoir anéanti, possédant ainsi la plus grande flotte de vaisseaux de ce genre, qu'il utilisa notamment pour lancer une attaque contre la Tok'ra, mais elle fut annihilée lors de l’explosion du soleil de Vorash. La Tau'ri posséda assez brièvement son propre Ha'tak, récupéré à la suite de la mort de Cronos, mais elle fut contraint de le faire s'écraser sur Delmak, capitale du territoire d'Apophis, pour empêcher les Réplicateurs d'envahir la Voie Lactée.

Bien que ce vaisseau compte parmi les plus puissants que puisse normalement obtenir un Grand Maître, certains d'entre eux développèrent une version plus puissante du Hat'ak. Ainsi, Apophis possédait son propre vaisseau amiral, qui fut anéantit lors d'une infestation de Réplicateurs, et tenta de fabriquer un Ha'tak de nouvelle génération, prototype qui fut saboté par SG-1. De même, Anubis possédait son propre vaisseau amiral, qui fut anéanti par l'avant-poste des Anciens. Le savoir des Anciens glané par Anubis lui permit d'améliorer sa flotte de Ha'tak avec une nouvelle génération de boucliers (pouvant résister à des tirs de canon à ions tollan et à des tirs de vaisseaux asgards type Beliskner) et d'armement (capable d'abattre un vaisseau asgard). 

Toutefois, il commit l'erreur de relier son Ha'tak personnel à l'esprit du Commandant Suprême de la Flotte Asgarde, Thor. Ce dernier sema la pagaille dans tout le vaisseau, forçant les Goa'ulds et les Jaffas à l'abandonner, et le dirigea ensuite vers la Terre, permettant à SG-1 de l'inspecter pour récupération. Malheureusement, quelques Jaffas survécurent et firent s'écraser le vaisseau dans le Pacifique, SG-1 ayant tout juste le temps de récupérer l'esprit de Thor et de filer avant l'explosion du vaisseau.

Ces Ha'taks furent ensuite récupérés par Baal, tout comme un certain nombre d'atouts technologiques, et le Grand Maître put se lancer dans la domination galactique. Cependant, les Réplicateurs se lancèrent au même moment à la conquête de la Voie Lactée et récupérèrent un grand nombre de Ha'tak, les deux camps se lançant dans un affrontement gigantesque au-dessus de Dakara, le cœur de l'Empire Goa'uld. Quand les deux camps furent vaincus, la plus grande partie de la flotte de Ha'tak des Grands Maîtres formèrent l'ossature de la flotte de la nouvelle Nation Libre Jaffa. Quelques-uns restèrent aux ordres de Ba'al jusqu'à sa défaite définitive, mais le reste fut repris par l'Alliance luxienne, une organisation criminelle majeure née de la fusion de différents syndicats du crime qui profitèrent de l'effondrement de l'Empire Goa'uld pour étendre leurs trafics et leurs affaires illégales à l'ensemble de la galaxie.

Vaisseau de Stargate

en:List of starships in Stargate#Goa'uld starships
ja:スターゲイト SG-1#ゴアウルド